Aline Archimbaud (née en 1948), femme politique française
 Antoine Archimbaud (1902-1974), chef-opérateur du son français
 Daniel-Léon Archimbaud (1856-1924), homme politique français
 Georges Archimbaud (né en 1922), militant de la Résistance française
 Jean Archimbaud (artiste) (1901-1976), peintre et illustrateur français
 Jean Archimbaud (réalisateur) (1926-2020), réalisateur de télévision français
 Léon Archimbaud (1880-1944), homme politique français 
 Louis Archimbaud (1705-1789), organiste et compositeur français
 Michel Archimbaud (né en 1946), professeur français du Conservatoire national supérieur d'art dramatique